Francine – cortometraggio del 1911 diretto da Oreste Gherardini
Francine – cortometraggio  del 1914 diretto da Ulysses Davis
Francine – cortometraggio del 2009 diretto da Nathan Ross Freeman e LaMyra Kinzer
Francine – film del 2012 diretto da Brian M. Cassidy e Melanie Shatzky
Francine – ring name della wrestler statunitense Francine Fournier